En Pologne, Jagodne peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin :
 Jagodne, village du powiat de Chełm,
 Jagodne, village du powiat de Łuków,
 Jagodne, village du powiat de Ryki

dans la voïvodie de Mazovie :
 Jagodne, village du powiat de Garwolin,
 Jagodne, village du powiat de Siedlce.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Jagodne, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Jagodne, village.